Павел Светлов:
 Светлов, Павел Григорьевич (1892—1974) — советский эмбриолог, профессор, член-корреспондент АМН СССР, лауреат Государственной премии.
 Светлов, Павел Яковлевич (1861—1941 или 1945) — русский духовный писатель, священник, профессор богословия.